Kuivanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuivanen (ö, lat 62,63, long 28,32), Norra Savolax, Kuopio, 
 Kuivanen (ö, lat 62,78, long 27,92), Norra Savolax, Kuopio, 
 Kuivanen (ö, lat 62,73, long 28,16), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar